Publius Coelius Apollinaris ist der Name folgender Personen:

*Publius Coelius Apollinaris (Konsul 111), römischer Politiker
Publius Coelius Apollinaris (Konsul 169), römischer Politiker